Joseph Perrin, né le  à Remiremont et décédé le  à Mulhouse, est un homme politique français.

Biographie

Références

Liens externes 
 Fiche sur le site de l'Assemblée nationale

Naissance en décembre 1910
Naissance à Remiremont
Député du Haut-Rhin
Député de la Ire législature de la Ve République
Personnalité de l'Union pour la nouvelle République
Décès en octobre 1977
Décès à Mulhouse
Décès à 66 ans